Print Wikipedia () — электронное и частично бумажное издание английской Википедии. Является арт-проектом Майкла Мандиберга, представленным галереей Денни () в Нью-Йорке летом 2015 года.

На 7 апреля 2015 года Мандиберг сверстал в электронном виде 7473 тома Википедии, каждый из которых содержал 700 страниц. 12 июля того же года проект был завершён —  Википедии были загружены на ресурс Lulu.com, откуда они свободно могут быть распечатаны любым пользователем Интернета.

Идею проекта Мандиберг задумал в 2009 году, но столкнулся с техническими трудностями. Затем он нанял помощника — Джонатана Киритарана (). На выполнение задуманной работы у них ушло три года; процесс загрузки печатной версии на Lulu.com занял   и  Майкл считает, что всю распечатанную английскую Википедию можно будет продавать за

Примечания

Ссылки 
 PrintWikipedia.com 
 Printwikipedia on Lulu.com 
 You can buy a printed version of Wikipedia soon for $500,000 

Английский
Энциклопедии на английском языке